Hanna steht für:
 Hanna, weiblicher Vorname, zu Namensträgerinnen siehe dort
 Hanna (Familienname) Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hurrikan Hanna, Hurrikan, siehe Atlantische Hurrikansaison 2008#Hurrikan Hanna
 Schlacht von Hanna
 Hanna (Bibel), Mutter Samuels
 Hanna (Prophetin), Prophetin im Neuen Testament

Hanna ist der Name folgender

Orte in Polen:
 Hanna (Powiat Włodawski), Dorf und Gemeinde im Powiat Włodawski der Woiwodschaft Lublin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hanna (Colorado)
 Hanna (Indiana)
 Hanna (Iowa)
 Hanna (Louisiana)
 Hanna (Missouri)
 Hanna (Oklahoma)
 Hanna (South Dakota)
 Hanna (Utah)
 Hanna (West Virginia)
 Hanna (Wyoming)
 Hanna City (Illinois)

geografischer Objekte:
 Hanna (Mähren), mährische Landschaft
 Kleine Hanna, mährische Landschaft, siehe Malá Haná
 Hanna (Alberta), Stadt in der Provinz Alberta, Kanada

astronomischer Objekte:
 (1668) Hanna, Asteroid des Hauptgürtels

Fernsehserien und Filme:
 Hanna – Folge deinem Herzen, Telenovela des Senders ZDF
 Hanna (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Wer ist Hanna? (englischsprachiger Titel: Hanna), europäisch-amerikanischer Actionthriller aus dem Jahr 2011

Siehe auch:
 Hannah (Begriffsklärung)
 Hana
 Haná
 Hanah
 Die Hannas (Deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2016, 107 Minuten, Buch & Regie: Julia C. Kaiser)